Sanso steht für:

 Sanso, Waschmittelmarke von fit (Unternehmen)

Sanso ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Sansò (* 1945), italienischer Geodät und Hochschullehrer
 Gerónimo Sanso († 2010), argentinischer Jurist